

Лясоциці — село в гміні Ламбіновіце Ниського повіту Опольського воєводства
 Лясоциці — село в гміні Свенцехова Лещинського повіту Великопольського воєводства